Partir (1931), een film van Maurice Tourneur
Partir (2009), een film van Catherine Corsini